Kneifel ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Kneifel (* 1961), US-amerikanischer Automobilrennfahrer und Motorsportfunktionär
 Eduard Kneifel (1896–1993), deutscher Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Gerhard Kneifel (1927–1992), deutscher Komponist, Arrangeur und Orchesterleiter
 Gottfried Kneifel (* 1948), österreichischer Politiker
 Hanns Kneifel (1936–2012), deutscher Schriftsteller
 Herbert Kneifel (1908–2010), österreichischer Arzt, Heimatforscher und Politiker (ÖVP)
 Josef Kneifel (Politiker), deutscher Politiker (SPD), MdL Preußen 
 Josef Kneifel (1942–2020), deutscher Oppositioneller

Siehe auch:
 Kneifl
 Alexander Aronowitsch Knaifel (* 1943), russischer Komponist